HHE – codice aeroportuale IATA dell'base Aerea Hachinohe, Hachinohe, Giappone